Русначе́нко — українське прізвище.

Відомі носії:
 Русначенко Анатолій Миколайович ( 1959) — український учений-історик. Академік АН ВШ України з 2010 р.
 Русначенко Наталія Іванівна ( 1969) — українська радянська гандболістка, виступала за клуб «Спартак» (Київ).